Anthaxia nitidula  — вид жуков-златок.

Длина тела имаго 4,5—7,5 мм. От имаго ближайших видов Anthaxia nitidula отличаются следующими эйдономическими признаками: 1) переднеспинка с сильными редкими морщинками посередине; на переднеспинке в передней половине нет тёмных пятен, 2) окраска жуков схожа с окраской жуков Anthaxia millefolii — надкрылья сине-зелёные или фиолетовые, переднеспинка золотисто-зелёная, на переднеспинке у самок оранжевая середине. Развиваются на плодовых деревьях с косточковыми плодами.

Синонимы 
В синонимику вида входят следующие биномены:

См. также 
 Anthaxia salicis

Примечания 

Buprestinae
Насекомые Европы
Животные, описанные в 1758 году